Tsushima – miasto w prefekturze Aishi
 Tsushima (Nagasaki) – miasto w prefekturze Nagasaki
 Tsushima (Cuszima) – wyspa
 Cieśnina Cuszimska
 Nazwa japońskich okrętów:
 Tsushima (1902) – krążownika z czasów wojny rosyjsko-japońskiej
 Tsushima (1943) – eskortowca z czasów II wojny światowej, następnie służącego jako „Lin An” w marynarce Republiki Chińskiej
 Tsushima (1991) – trałowca, służącego w latach 1993–2016